

Patronyme 

 Jean Chardin (1643-1713), voyageur
 Jean Siméon Chardin (1699-1779), peintre français ;
 Louis-Armand Chardin (1758-1793), compositeur français ;
 Gabriel-Gervais Chardin (1814-1907), peintre français ;
 Camille François Chardin (1841-?), sculpteur français ;
 Charles Chardin (1850-19??), inventeur d'une technique d'électrothérapie ;
 Georges Chardin Délices (1940-), footballeur haïtien ;
 Philippe Chardin (1948-2017), écrivain, critique littéraire et universitaire français ;
 Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955), jésuite, chercheur, théologien et philosophe français ;
 Gabriel Chardin (1955-), physicien français ;
 Germain Chardin (1983-), rameur français ;
 Virginie Chardin, commissaire d'expositions et essayiste française.

Entreprise 
 Chardin, entreprise spécialisée dans les outils de communication à distance.